Maria Paula é um nome próprio, e pode se referir a:

Localidades 
 Maria Paula (bairro) - bairro pertencente aos municípios de Niterói e São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro
 Rio Maria Paula - afluente do rio Guaxindiba, no estado do Rio de Janeiro

Pessoas 
 Maria Paula - atriz e cantora portuguesa;
 Maria Paula Fidalgo - atriz e apresentadora brasileira;
 Maria Paula Gonçalves da Silva - jogadora da seleção brasileira de basquete feminino, também conhecida como Paula ou Magic Paula.

Desambiguações de antropônimos